Епархия Одиенне () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Одиенне, Кот-д’Ивуар. Епархия Одиенне входит в митрополию Корого. Кафедральным собором епархии Одиенне является церковь Святого Августина.

История 
19 декабря 1994 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Ad aeternam provehendam», которой учредил епархию Одиенне, выделив её из части епархий Корого, Далоа и Мана.

Ординарии епархии 
 архиепископ Maurice Konan Kouassi (19.12.1994 – 22.03.2005) – назначен епископом Далоа; 
 епископ Salomon Lezoutié (29.07.2005 – 3.01.2009); 
 епископ Antoine Koné (1.07.2009 – по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ad aeternam provehendam

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Кот-д’Ивуара